La saison 2011-2012 du Championnat d'Algérie de basket-ball est la  de la compétition.

Histoire 
Premier derby blidéen dans l’histoire de la Super division.

Clubs participants

Participants 2011-2012 
 CRB Dar Beida
 USM Blida
 GS Pétroliers
 IRB Bordj Bou Arreridj
 ASM Blida
 CRB Temouchent
 OMB Bel Abbés
 AU Annaba
 Olympique Batna
 NA Hussein Dey
 MS Cherchell
 AB Skikda
 USM Sétif
 NB Staoueli
 WA Boufarik
 CSM Constantine

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Classement de la saison régulière 

|

|}

Matches de la saison régulière

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Algérienne de Basket-ball
  de basket-ball en Algérie
  Forum Algérien de basket-ball
 Fiche du Championnat d'Algérie de basket-ball 2011-2012 - goalzz.com

Notes et références 

2011-2012
Basket-ball M1
Algérie